Франский ярус () — нижний ярус верхнего отдела девонской системы. Охватывает породы, образовавшиеся от  до  млн лет назад (общая длительность — около 10 млн лет). Ниже залегают породы живетского яруса среднего девона, выше — породы фаменского яруса верхнего девона.

Название и определение 
Выделение франского яруса было предложено в 1879 году французским геологом Жюлем Госселе. В 1981 году он был признан как нижний ярус верхнего девона Подкомиссией по стратиграфии девона. Назван по бельгийской деревне .

Фауна 

В это время шла активная эволюция рыб и ранних амфибий. В конце франского века произошло массовое вымирание морских беспозвоночных (см. Девонское вымирание#Событие Келлвассера).

Примечания 

Геологические ярусы
Стратиграфические подразделения России
Девонский период